Seru ist der Familienname folgender Personen:

 Amit Seru (* 1974), indischer Ökonom
 Fili Seru (* 1970), fidschianischer Rugby-Union-Spieler
 Naka Seru (* 1969), fidschianischer Rugby-Union-Spieler